Supergigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Kvitfjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Niemiec Markus Wasmeier, srebro wywalczył Tommy Moe z USA, a brąz zdobył Norweg Kjetil André Aamodt.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994